

Onomastica
Elpidio – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
Elpidio – abate e anacoreta in Cappadocia
Elpidio – prefetto del pretorio romano nel IV secolo
Elpidio – nobile bizantino che si ribellò contro l'imperatrice Irene d'Atene